

Géographie 

 Briançon, commune des Hautes-Alpes
 Briançon (rivière), qui coule dans le département de la Lozère
 Notre-Dame-de-Briançon, ancienne commune de Savoie, auj.  La Léchère
 Château de Briançon, à Notre-Dame-de-Briançon

Personnalités 

 Nicolas Briançon (né en 1962), acteur et metteur en scène de théâtre français
 Pierre Briançon (né en 1954), journaliste, économiste et écrivain français
 César de Vachon de Belmont-Briançon (1770-1814), militaire français
 François de Vachon de Briançon de Belmont (1721-1793), général français
 Louis de Briançon-Vachon de Belmont (1804-1857), homme politique français
 Jean-Luc Briançon, musicien du groupe Abigoba
Anthony Briançon (né en 1994), footballeur français au Nîmes Olympique

Voir aussi 
 Prunier de Briançon